Пётр Ковале́нко:
 Коваленко, Пётр Данилович (1918—1993) — Герой Советского Союза.
 
 Коваленко, Пётр Михайлович (1913—1960) — советский подполковник, Герой Советского Союза.